Hans Lintner (* 13. Januar 1951 in Schwaz) ist ein österreichischer Politiker (ÖVP). Er war von 1997 bis 2022 Bürgermeister der Stadt Schwaz.

Ausbildung und Beruf 
Lintner war zwischen 1974 und 1980 Lehrer an der HAK Wörgl und 1977 bis 1998 Lehrerbilder der RPA Schwaz. 1980 wechselte er an die HAK Schwaz, wo er bis 2009 unterrichtete.

Politik und Funktionen 
Lintner wurde 1992 Kulturreferent der Stadt Schwaz und 1997 zum Bürgermeister der Stadt Schwaz gewählt. Zusätzlich übernahm er von 2009 bis 2013 die Funktion des amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates von Tirol.

2004 bis 2011 war Lintner AAB Bezirksobmann.

Auszeichnungen 
 Sportehrenzeichen des Landes Tirol

Einzelnachweise

Weblinks 
 Hans Lintner auf den Seiten der Stadt Schwaz

Bürgermeister (Schwaz)
ÖVP-Mitglied
Österreicher
Geboren 1951
Mann
Schullehrer